A Semmelweis Egyetem I. Számú Gyermekgyógyászati Klinikája, korábbi nevén Stefánia-gyermekkórház egy nagy múltú budapesti kórház a külső klinikai tömb közvetlen szomszédságában.

Története 
Ugyan Budapesten már a XIX. század elejétől foglalkoztak külön gyermekgyógyászattal, azonban a nagy Gyermekgyógyászati Klinika csak Bókay János orvosprofesszor működése nyomán épülhetett fel 1883-ban a VIII. kerületben, a mai Bókay János u. 53-54. szám alatt Kauser József tervei szerint. Ugyan Bókay már 1884-ben meghalt, az intézmény sikeresnek bizonyult, az 1910-es években bővítésre is került az épület Korb Flóris és Giergl Kálmán tervei alapján. Később a kórházban dolgozott Bókay fia, Ifjabb Bókay János is.

Források 
 http://www.gyermekklinika.semmelweis.hu/info.aspx?sp=3
 https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-pallas-nagy-lexikona-2/gy-B59B/gyermekkorhaz-B6A8/
 http://pestbuda.hu/cikk/20190724_flier_gergely_szaz_eve_hunyt_el_kauser_jozsef

Egyéb szakirodalom 
 Pestessy József: Józsefvárosi orvosok, kórházak, klinikák, Budapest Józsefvárosi Önkormányzat, Budapest, 2002

Kapcsolódó szócikkek 
 Budapesti kórházak listája

Budapest kórházai